Misija (pothvat) je bilo koji poseban pothvat određene ustanove, organizacije ili skupine ljudi, obično u svrhu istraživanja ili izviđanja.

 Mizija, drevna pokrajina u sjeverozapadnom dijelu Male Azije, uz obalu Mramornoga mora;
 Misija (ekonomija), osnovna uloga ili zadatak poduzeća;
 Misija (kršćanstvo), evangelizacijsko poslanje i mjesto gdje se ono ostvaruje;
 Misija (1986.), britanski film  Rolanda Jofféa s Robertom De Nirom i Jeremyjem Ironsom u glavnim ulogama.

Izvori